Франсиско Гонзалез Боканегра има више значења:

 Франсиско Гонзалез Боканегра (Сан Пабло Аникано), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Франсиско Гонзалез Боканегра (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику